Горња Ковиљача је насељено место града Лознице у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 539 становника.

Демографија 
У насељу Горња Ковиљача живи 465 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,0 година (38,6 код мушкараца и 39,3 код жена). У насељу има 191 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лозници
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији